Михаил Розен:
 Розен, Михаил Иосифович (1884—1937) — деятель советских спецслужб.
 Розен, Михаил Карлович (1796—1873) — председатель Харьковской казённой палаты.
 Розен, Михаил Фёдорович (1902—1989) — геолог, исследователь Алтая, краевед. Примечания